Интернационали́зм — многозначный термин.
 Интернационализм — идеология солидарности народов и отрицания национализма.
 Интернационализм — слово, вошедшее в большинство языков: телефон, компьютер 
 Интернационализм — современный архитектурный стиль.